Маршановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Маршановка — село в Карасуском районе Костанайской области Казахстана.

Россия 
 Маршановка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.